Rivero kan avse:

Personer
Edmundo Rivero (1911–1986), argentinsk tangosångare och impressario
Enrique Rivero chilensk skådespelare
José Bustamante y Rivero (1894–1989), peruansk advokat, författare, politiker och diplomat (Perus president 1945 – 1948)
Maria Inés Rivero (född 1975), argentinsk modell och skådespelare
Paulino Rivero Baute (född1952), spansk politiker

Geografi
 Punta Rivero, en udde i Antarktis

Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn